Чойс:

 Чойс — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.
 Чойс — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.